Чемпионат мира по борьбе 2018 года — LXIX чемпионат мира по борьбе, проходил в Будапеште (Венгрия) 20-28 октября.

Календарь соревнований

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

По видам борьбы

Судьи 
 Инструкторы
  Мохамед Камель Буазиз
  Халил Ибрахим Джиджиоглу
  Андрей Криков
  Осаму Сайто
  Антонио Сильвестри
  Зак Эрретт

 Рефери

  Эдмар Абдулаев
  Интигам Алиев
  Норавард Арустамян
  Зейнел Лютфю Атай
  Юсуф Атылган
  Мейрамбек Ахметов
  Алексей Базулин
  Гэри Бёрд
  Мохамед Буслахи
  Аветик Варданян
  Чарльз Виллет
  Рафаэль Абрахам Гальва Леброн
  Карлос Гарсия
  Кейси Гёссль
  Го Су Чжин
  Эдуардо Гонсалвес
  Мирослав Гочев
  Тохир Гуламов
  Серж Дамьен
  Заза Джибладзе
  Сэмюэл Майкл Джулиан
  Хамза Догдог
  Ференц Дьярмати
  Хуан Артуро Камачо Ибарра
  Кан Сок Хон
  Юсуф Садри Кисхалы
  Сергей Коваленко
  Кунинори Коикэ
  Ашок Кумар
  Кароль Лебковский
  Режин Леглё
  
  Христос Лиакос
  Сатья Дев Малик
  Уве Манц
  Милен Михов Марков
  Мохаммад Мосалеипур
  Кристиан Мрянэ
  Омар Фабрисио Муньос Карриэль
  Хабибулло Нарзуллоев
  Исао Окияма
  Мариус Олару
  Звонко Очич
  Роман Павлов
  Сабольч Пал
  Тибор Палашти
  Давор Петанек
  Ласло Петери
  Стево Петрович
  Весна Пиперски-Цуцич
  Карл-Хайнц Райнер
  Мануэль Родригес Гонсалес
  Янис Ронцс
  Стефан Рудевич
  Али Мохаммед Сайван
  Ардаван Сахеб
  Тагаберген Сеитов
  Станислав Сернек
  Масаки Синохара
  Петар Стефанов
  Сунь Цзянь
  Катя Таавела
  Белькасем Траи
  Тумурбаатар Баатар
  Умберто Фасолино
  Исмаэль Хади Хасан Исмаэль
  Томас Хаммер
  Жан-Клод Циммерман
  Эд Цингер
  Валерий Цыленц
  Чан Цонгжун
  Вацлав Шайнер
  Хиджран Шарифов
  Левент Шен
  Асиф Ширалиев
  Авирам Шмуэли
  Мохаммад Ибрахим Эмами

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Октябрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по борьбе в Венгрии